Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2014/15 го́да — 73-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

Предварительный раунд

1/64 финала

1/32 финала 

1 За неявку на матч «Монарху» было засчитано техническое поражение.2 За неявку на матч «Ауде» было засчитано техническое поражение.

1/16 финала

1/8 финала 

3 За участие в игре дисквалифицированного игрока Александра Соловьёва «Даугаве» было засчитано техническое поражение. Также клуб был оштрафован на 400 евро.

1/4 финала 

4 «Даугава» не подтвердила участие во Второй лиге в 2015 году, поэтому в соответствии с регламентом была исключена из участников Кубка Латвии..

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2014
 Первая лига Латвии по футболу 2014
 Вторая лига Латвии по футболу 2014

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации (2014 год)
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации (2015 год)
 

2014/2015
Латвия
Футбол в Латвии в 2014 году
Футбол в Латвии в 2015 году